Чарльз Сидни Уиндер (Charles Sidney Winder) (18 октября 1829 — 9 августа 1862) — кадровый офицер армии США, генерал Армии Конфедерации во время  гражданской войны, который командовал знаменитой Бригадой Каменной Стены. Погиб в сражении у Кедровой горы.

Ранние годы 
Уиндер родился в городке Истон в округе Телбот, Мэриленд, в семье Эдварда Стоутона Уиндера (1798 - 1849) и Элизабет Тейлор. Он приходился родственником будущему генералу Конфедерации, Джону Уиндеру. Его дедом по матери был губернатор Мэриленда , а его отец Эдвард служил во 2-м драгунском полку во Флориде и умер от болезни в 1840 году. Его старшие братья тоже были военными, в частности Джеймс Мюррей Уиндер погиб на Мексиканской войне в 1847 году. Смерть отца привела к тому, что Чарльза и его братьев воспитывали Ллойды, так что он был близко связан со своими родственниками по материнской стороне. Он окончил St. John's College в Аннаполисе, а затем решил связать свою жизнь с военной службой. Наличие родственников, погибших на войне, давало ему хорошие щансы получить рекомендацию, и в итоге, при содействии его дяди Франклина Бьюкинена он в 1846 году поступил в военную академию Вест-Пойнт, которую окончил 22-м по успеваемости в выпуске 1850 года. Его определили временным вторым лейтенантом в 3-й артиллерийский полк. Он служил в форте Гамильтон и форте Коламбус, а 21 июля 1851 года его временное звание стало постоянным.

Уиндер служил адъютантом полка с 4 апреля 1854 года по 3 марта 1855 года, и 5 апреля 1854 года получил звание первого лейтенанта. В 1854 году он был переведен на службу в Калифорнию, в . По пути в Калифорнию его пароход "San Francisco" попал в ураган, и за проявленное мужество Уиндеру 3 марта 1855 года присвоили звание капитана.

В 1856 году Уиндер служил в форте Ванкувер и форте Каскадес (территория Вашингтон) и участвовал в отражении набегов индейцев 27 - 28 марта 1856 года. В 1858 году он служил в форте Валла-Валла (территория Вашингтон), и участвовал в походе против споканов в сентябре 1858 года.

Гражданская война 
1 апреля 1861 года Чарльз Уиндер в звании капитана артиллерии, подал в отставку со своего поста в армии США. Еще 16 марта 1861 года Уиндер уехал на юг и по собственному желанию присоединился к армии КША. Ему было присвоено звание майора, а сам Уиндер прикреплен к 6-му Южнокаролинскому пехотному полку. 8 июля 1861 года присвоено звание полковника и Уиндер назначен командующим артиллерией полка. 

1 марта 1862 года Чазльзу Сидни Уиндеру присвоено звание бригадного генерала, а сам он направлен в долину Шенандоа, где прибыл в распоряжение штаба известного генерала Томаса Джексона. 25 марта 1862 года Джексон назначил Уиндера командующим Бригадой Каменной Стены вместо отстраненного им от командования и вскоре направленного под арест бригадного генерала Ричарда Гарнетта. Тем не менее отношения у Уиндера с солдатами бригады сложились неудачные, последние явно невзлюбили своего нового командующего, за высокие требования к дисциплине и требования безупречного выполнения приказов. По бригаде ходили слухи, что свои же подстрелят его в первом же сражении.

Гибель 

7 августа дивизии Джексона начали марш из Гордонсвилла на Ориндж. К этому моменту Уиндер болел уже несколько дней и врачи запретили ему командовать на поле боя. Уиндер решил повиноваться врачам на марше, но нарушить их указания в случае начала сражения. По этой причине он послал лейтенанта Ховарда к Джексону, чтобы тот узнал у Джексона, куда именно армия идёт и когда будет сражение, чтобы он мог вовремя оказаться при бригаде. Ховард с неохотой передал этот запрос и очень опасался резкого ответа от Джексона (который не любил раскрывать своих планов), но тот ответил: «Передайте генералу Уиндеру, что я очень переживаю за его здоровье, и что будет сражение, но не завтра, и я надеюсь, он будет готов, скажите, что армия идёт к Барнетс-Форд и там он получит дальнейшие инструкции».

9 августа 1862 года дивизии Джексона подошли к Кедровой горе. Первой шла дивизия Юэлла, за ней - три бригады дивизии Джексона (Рональда, Гарнетта и Тальяферро), командование которыми в 04:00 принял Чарльз Уиндер. Он был всё так же нездоров, но не сдавал командования. Несмотря на бледность и слабость он покинул санитарную повозку и ехал верхом впереди своей дивизии.

В самом начале сражения у Кедровой Горы между 16 и 17 часами дня, дивизия Уиндера стояла левее дивизии Юэлла. Генерал отдал приказ вступить в артиллерийскую перестрелку с федеральными войсками и лично корректировал огонь батарей Поаге, Карпентера и Каски. Увидев, что федеральные орудия меняют позицию, он отдал приказ прислуге ближайшего Паррота, но не был услышан. Тогда он приложил ко рту руку и повторил приказ, и в это момент федеральный снаряд прошёл через его левую руку и левый бок, и Уиндер упал на землю. Принято считать, что он упал прямо на Калпеперскую дорогу, около "ворот Криттендена". Командование его подразделением немедленно принял  Уильям Тальяферро.

Уиндера на носилках вынесли в тыл. Лейтенант Ховард сопровождал его. «Он становился спокойнее, — вспоминал Ховард, — а я шёл радом с ним и держал его за руку, и чувствовал, как она становится холоднее. Мы остановились в роще у храма или школы на западной стороне дороги. В это время — думаю, после 18:00 — он уже был без сознания, а на закате, когда я обнимал его за шею и поддерживал голову, он испустил дух, и так спокойно, что я едва помню, когда точно это произошло». Узнав о гибели Уиндера, Джексон сказал: «Я едва могу думать о гибели бригадного генерала Уиндера без слёз в глазах».

Примечания

Литература 
 Eicher, John H., and Eicher, David J., Civil War High Commands, Stanford University Press, 2001, ISBN 0-8047-3641-3.
 
 
 Krick, Robert K., Stonewall Jackson at Cedar Mountain, University of North Carolina Press, 1990, ISBN 0-8078-5355-0.
 Tanner, Robert G., Stonewall in the Valley: Thomas J. "Stonewall" Jackson's Shenandoah Valley Campaign, Spring 1862, Stackpole Books, 1996.

Ссылки 

 Charles Sidney Winder
 Register of Officers and Graduates of the United States Military Academy Class of 1850

Генералы армии Конфедерации
Погибшие в Гражданскую войну в США
Выпускники Военной академии США
Выпускники Сент-Джонского колледжа в Аннаполисе